Ви́ктор Ю́рьевич Бори́сов (12 апреля 1985, пгт. Гумрак, Волгоградская область) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник волгоградского спортинтерната ФК «Ротор». Первый тренер — Пётр Николаевич Орлов.
С 2001 по 2004 год играл в турнире дублирующих составов за ФК «Ротор». В 2005 году играл за ФК «Ротор-2». В 2006 году перешёл в ФК «Томь», где принял участие всего в одном матче РФПЛ, а остальную часть сезона отыграл за дубль. В 2007 году играл в Первом дивизионе в составе ФК «Балтика», в 2008 — ФК «Салют-Энергия». В том же 2008 году на правах аренды переходит в ФК «Губкин». В 2009 году помог ФК «Мордовия» занять первое место в зоне «Урал-Поволжье» Второго дивизиона, что в 2010 году позволило саранской команде сыграть в Первом дивизионе. В 2010 году возвращается в «Ротор», где проводит два сезона: 2010 в Первом дивизионе, 2011/2012 в зоне «Юг» Второго дивизиона, где Виктор становится одним из лучших бомбардиров команды и помогает ей занять первое место, что в сезоне 2012/2013 позволило команде принять участие в ФНЛ. Сезон 2012/2013 отыграл под руководством Валерия Есипова в ФК «Север». С сезона 2013/2014 играет в волгоградской «Олимпии».

Статистика

Клубная

Достижения

Командные 
 Победитель второго дивизиона (зона «Урал-Поволжье»): 2009.
 Победитель второго дивизиона (зона «Юг»): 2011/2012.
 Победитель турнира дублирующих составов Чемпионата России: 2001.
 Бронзовый призёр второго дивизиона (зона «Юг»): 2005.

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир турнира дублирующих составов Чемпионата России: 2004.
Лучший бомбардир клуба (команды)
 «Томь» (мол.): в турнире дублирующих составов Чемпионата России: 2006.
 «Ротор»: во втором дивизионе (зона «Юг»): 2011/2012.
 «Север»: во втором дивизионе (зона «Запад»): 2012/2013.
 «Олимпия»: в первенстве ПФЛ (зона «Юг»): 2013/2014.

Семья 
Женился в 2005 году. Есть сын — Данил.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ДПФ РФС
 
 Профиль на сайте footbook.ru
 

Футболисты России
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Губкин»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Север»
Игроки ФК «Олимпия» Волгоград
Игроки ФК «Зенит-Ижевск»
Игроки ФК «Карелия»